Biesen ist der Name folgender Orte:
 Biesen (Rackwitz), Ortsteil von Rackwitz im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Biesen (Detmold), Weiler im Ortsteil Barkhausen der Stadt Detmold im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Biesen (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Biesen (Wittstock/Dosse), Ortsteil von Wittstock/Dosse im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Biesen ist der Familienname folgender Personen:
 Joost van den Biesen (1913–2001), niederländischer Ordensgeistlicher, katholischer Bischof

Siehe auch:
 Biese
 Biesenberg
 Biesenweiher